Губерт Лампо (1920—2016) — бельгійський письменник-фантаст, журналіст і перекладач; один із засновників магічного реалізму у фламандській літературі.
 Леон Лампо (1923—1985) — бельгійський баскетболіст.

 Лампо — муніципалітет у Франції, в регіоні Окситанія, департамент Тарн.

 Ескадрені міноносці типу «Лампо»
 Lampo (1932) — ескадрений міноносець типу «Фольгоре» ВМС Італії часів Другої світової війни.